Living Proof si può riferire a:
 Living Proof – singolo di Ricky Van Shelton del 1989
 Livin' Proof – album dei Group Home del 1995
 Living Proof – album di Cher del 2001
 Living Proof: The Farewell Tour – tournée di Cher in supporto all'album omonimo
 Living Proof – album di Buddy Guy del 2010
 Living Proof – album degli State Champs del 2018
 Living Proof – singolo di Camila Cabello del 2019